Жидков, Иван: Жидков, Иван Алексеевич (род. 1983) — российский актёр.
 Жидков, Иван Андреевич (1914—1945) — Герой Советского Союза.
 Жидков, Иван Сергеевич (1923—1977) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.